Бомпа (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Бомпа (Восточные Пиренеи) — коммуна во Франции, департамент Восточные Пиренеи.